W Rumunii
 Păunești – gmina w okręgu Vrancea
 Păunești – wieś w okręgu Ardżesz, w gminie Ciomăgești
 Păunești – wieś w okręgu Mehedinți, w gminie Godeanu
 Păunești – wieś w okręgu Vrancea, w gminie Păunești